

Patronyme 

 Ana Paula Ribeiro Tavares (1952- ), poétesse angolaise ;
 Antônio Rolim de Moura Tavares, noble et administrateur colonial portugais ;
 Amarildo Tavares da Silveira (1939- ), footballeur brésilien ;
 Antônio Raposo Tavares (1598-1658), bandeirante pauliste brésilien ;
 Aurélio de Lira Tavares (1905-1998), général brésilien ; 
 Cândido Tavares (1911-1997), footballeur portugais ;
 Clodoaldo Tavares de Santana (1949- ), footballeur brésilien ;
 Carlos Tavares, (1958- ), président du directoire du groupe PSA ;
 David Tavares (1999- ), footballeur portugais ;
 Diogo Filipe Conceição Tavares (1987- ), footballeur portugais ;
 Donizetti Tavares de Lima (1882-1961), prêtre brésilien, vénérable ;
 Elzira Tavares Barros (née en 1980), joueuse angolaise de handball ;
 Eugénio Tavares (1867-1930), écrivain cap-verdien ;
 Freddie Tavares (1913-1990), musicien américain et un inventeur ;
Gilson Tavares (2001-), footballeur international cap-verdien ;
 Gonçalo M. Tavares (1970- ), écrivain portugais et professeur d'épistémologie ;
 Heriberto Tavares (1997- ), footballeur portugais ;
 Jimmy Tavares (1984- ), patineur artistique et acteur français ;
 John Tavares (1990- ), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 José Tavares (1965-), footballeur portugais ;
 José Luís Tavares (1967- ), poète cap-verdien ;
 Júlio Tavares (1988-), footballeur cap-verdien ;
 Manuel José Tavares Fernandes (1951- ), ancien footballeur et un entraîneur portugais ;
 Marcelo Tavares (1980- ), footballeur brésilien ; 
 Mickaël Tavares (1982- ), footballeur sénégalais ;
 Miguel Sousa Tavares (1952- ), avocat, journaliste, chroniqueur politique portugais ;
 Nuno Tavares (2000-), footballeur portugais ;
 Odeth Tavares (née en 1976), gardienne de but angolaise de handball ;
 Pierre Tavares (1956), philosophe et homme politique français ;
 Samuel António da Silva Tavares Quina (1966- ), footballeur bissau-guinéen ;
 Sara Tavares (1978- ), interprète, compositrice et guitariste portugaise ;
 Stafford Tavares, cryptographe et chercheur en sécurité informatique ;
 Tatiana Silva Braga Tavares (1985- ), mannequin belge ;
 Teresa Tavares (1982- ), actrice portugaise ;
 Tomás Tavares (2001- ), footballeur portugais ;
 Ulisses Tavares da Silva (1945- ), ancien arbitre de football brésilien ;
 Walter Tavares (1992- ), basketteur cap-verdien.

Toponyme

Tavares, municipalité de l'État de la Paraïba
 Tavares, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Tavares, ville située en Floride.

Autres 
 Tavares, groupe américain de musique

Homonymie de toponyme
Patronyme portugais